NGC 4200 (другие обозначения — UGC 7251, MCG 2-31-57, ZWG 69.96, VCC 122, PGC 39124) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4200
Дева (созвездие)
Линзообразные галактики